Нахуцришвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Нахуцришвили, Георгий Давидович (1902 — ?) — грузинский советский драматург.
 Нахуцришвили, Леван (1989) — грузинский самбист и дзюдоист.